Saints Boris et Gleb peut faire référence à :

 Saints Boris et Gleb, icône du début de .
 Saints Boris et Gleb, chapelle datant de 1689 et faisant partie de l'église de Vladimir-Égal-aux-Apôtres.